Gonocephalus mjoebergi är en ödleart som beskrevs av  Smith 1925. Gonocephalus mjoebergi ingår i släktet Gonocephalus och familjen agamer. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Agamer
mjoebergi